Триполис может означать:

 Триполис — город в Греции.
 Триполис (дим) — община (дим) в Греции.
 Триполис — античный город в Малой Азии.
 Триполис — Триполитания, историческая область в Северной Африке.

См. также 
 Триполи (значения)